Die Saison 1995/96 war die 16. Spielzeit der deutschen Schachbundesliga. Meister wurde die SG Porz, welche erneut das Kunststück schaffte, alle 15 Saisonspiele zu gewinnen. Neu aufgestiegen waren der PSV/BSV Wuppertal, der SK Passau, der Delmenhorster SK und der SC 1868 Bamberg. Bamberg musste als Tabellenletzter wieder absteigen, die weiteren Absteiger waren der Münchener SC 1836, der SK Zähringen 1921 und der SV Tübingen 1870.
Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 1995/96.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 

1995/96
Schachveranstaltung 1995
Schachveranstaltung 1996
Sportsaison 1995/96